2 gminy w Niemczech:
 Bargstedt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Stade
 Bargstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde